KCL steht für:
 King’s College London
 Kösener Corpslisten
 Flugplatz Chignik Lagoon (IATA-Code)

KCl steht für:
 Kaliumchlorid

kcl steht für:
 Kela (Ozeanische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

KCL